Worsley kan syfta på:

 Worsley, Antarktis – en udde i Antarktis
 Worsley, Australien – en ort i Western Australia, Australien
 Worsley, Greater Manchester – en ort i Salford, Greater Manchester, England
 Worsley, Kanada – en ort i Alberta, Kanada
 Worsley, Worcestershire – i Worcestershire, England
 Fiordo Worsley – en fjord i Chile
 Peter Worsley – var en brittisk sociolog och socialantropolog